nova-uniensi – abitanti di Nova União (Minas Gerais)
nova-uniensi – abitanti di Nova União (Rondônia)